Turniej drużyn mieszanych – jedyna konkurencja rozgrywana w ramach curlingu na wózkach na Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich 2018. Zawody rozegrano w dniach 10–17 marca 2018 roku.

Składy reprezentacji

Faza grupowa 
W rywalizacji wystąpiło 12 państw.

Sesja 1. 
10 marca 2018; 14:35

Sesja 2. 
10 marca 2018; 19:35

Sesja 3. 
11 marca 2018; 9:35

Sesja 4. 
11 marca 2018; 14:35

Sesja 5. 
11 marca 2018; 19:35

Sesja 6. 
12 marca 2018; 9:35

Sesja 7. 
12 marca 2018; 14:35

Sesja 8. 
12 marca 2018; 19:35

Sesja 9. 
13 marca 2018; 9:35

Sesja 10. 
13 marca 2018; 14:35

Sesja 11. 
13 marca 2018; 19:35

Sesja 12. 
14 marca 2018; 9:35

Sesja 13. 
14 marca 2018; 14:35

Sesja 14. 
14 marca 2018; 19:35

Sesja 15. 
15 marca 2018; 9:35

Sesja 16. 
15 marca 2018; 14:35

Sesja 17. 
15 marca 2018; 19:35

Faza medalowa

Półfinały 
16 marca 2018; 15:35

Mecz o 3. miejsce 
17 marca 2018; 9:35

Finał 
17 marca 2018; 14:35

Klasyfikacja końcowa

Przypisy 

Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie, Pjongczang 2018
Zawody sportowe w Gangneung
2018 w curlingu
Curling na wózkach
Curling w Korei Południowej